Ioan Bogdan (1864–1919) román történész, a Román Akadémia tagja
 Ioan Bogdan (1915–1992) román labdarúgó